Grote kornoeljegaatjesmaker
 Kleine kornoeljegaatjesmaker